Anomoeotidae är en familj av fjärilar. Anomoeotidae ingår i överfamiljen Zygaenoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Anomoeotidae 49 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Anomoeotidae